

Ярнути — село в гміні Червін Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Ярнути — село в гміні Візна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Ярнути — село в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства